Досон або Доусон () може мати значення:

Персоналії 
 Доусон (прізвище)

Топоніми

Доусон-Сіті — місто в Канаді
 Доусон — гора (3377 м) в горах Колумбія у провінції Британська Колумбія

Досон — місто, штат Джорджія
 Досон — місто, штат Айова
 Досон — місто, штат Міннесота
 Досон — місто, штат Північна Дакота
 Досон — місто, штат Пенсільванія
 Досон — місто, штат Техас
 Досон — поселення, штат Іллінойс
 Досон — поселення, штат Небраска
 Досон — переписна місцевість, штат Меріленд
 Доусон — кілька округів у США.